Zahodna Dvina je lahko:

 Zahodna Dvina ali Daugava, reka v Rusiji, Belorusiji in Latviji
 Zahodna Dvina, mesto v Rusiji, na obalah Zahodne Dvine